Coutelle ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Coutelle (1777– nach 1829), preußischer Kreissekretär und Landrat
 Carl Coutelle (1908–1993), deutscher Arzt und Pathologe
 Charles Coutelle (* 1939), deutsch-britischer Arzt und Humangenetiker
 Friedrich Coutelle (1879–1937), deutscher Industriekaufmann
 Jean Marie Joseph Coutelle (1748–1835), französischer Wissenschaftler; Teilnehmer an der frz. Ägypten-Expedition von 1798 bis 1801
 Louis Coutelle (1921–2012), französischer Neogräzist